Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen oder Liste der Baudenkmäler in Neuenkirchen steht für:

 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (Altes Land), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (bei Anklam), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (bei Greifswald), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (Rügen), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (bei Neubrandenburg), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (Land Hadeln), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Liste der Baudenkmale in Neuenkirchen (Lüneburger Heide), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Heidekreis, Niedersachsen

 Liste der Baudenkmäler in Neuenkirchen (Kreis Steinfurt), Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Liste der Baudenkmäler in Neunkirchen
 Liste der Baudenkmäler in Neukirchen